En Pologne, Węgliska peut désigner :

 Węgliska, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Węgliska, un village dans la voïvodie de Lublin.
 Węgliska, un village dans la voïvodie de Poméranie.